Серге́й Ефиме́нко:
 Ефименко, Сергей Митрофанович (1896—1971) — русский советский театральный художник, народный художник Азербайджанской ССР.
 Ефименко, Сергей Петрович (1930—2004) — учёный-металлург, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии СССР.